Arp 65 — пара взаимодействующих галактик NGC 90 и NGC 93.